Дискография американской певицы Doja Cat включает в себя три студийных альбома, один мини-альбом девятнадцать синглов и одиннадцать видеоклипов.

После нескольких загрузок на SoundCloud в подростковом возрасте Doja Cat самостоятельно выпустила свой дебютный сингл «So High» в 2014 году, прежде чем выпустить свой дебютный мини-альбом Purrr! позже в том же году. Её дебютный полноформатный альбом Amala был выпущен в марте 2018 года, прежде чем её музыка начала привлекать всеобщее внимание после вирусного успеха музыкального клипа на песню «Mooo!» в августе 2018 года. Сингл альбома «Candy» завоевала популярность на платформе обмена видео TikTok, и стал первым синглом исполнительницы, попавшим в чарты в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде и Ирландии. 

Её второй альбом Hot Pink был выпущен в конце 2019 года и вошел в топ-20 таких стран, как США, Австралия, Канада, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Новая Зеландия, получив золотую сертификацию в последней. Синглы, которые последовали за аналогичным ростом, как «Candy» в 2020 году, были «Juicy» и «Say So», который стали её первым топ-10 синглом в Billboard Hot 100. Поддержанный ремиксом с участием рэперши Ники Минаж, он стал первым номером один для Doja Cat. «Say So» был сертифицирован платиновым в Соединенных Штатах, Австралии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Промосинглы

Другие песни

Гостевое участие

Релизы на SoundCloud

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Doja Cat
Doja Cat